Круглоносый плавунчик () — вид небольших болотных птиц семейства .

Ареал 
Обитает в арктических районах Северной Америки и Евразии. На зиму мигрирует и, что необычно для болотных птиц, зимует на берегах тропических морей.

Описание 
Круглоносый плавунчик составляет около 18 см в длину, с перепончатыми пальцами и прямым клювом. Масса — 35 г. Самки преимущественно тёмно-серые сверху, с каштановой шеей и грудкой, чёрным лицом и белым горлышком. Самец окрашен менее ярко. Зимой оперение преимущественно серое сверху и белое снизу, но всегда присутствует чёрная повязка на глазу.

У птиц данного вида перепончатые ноги. Птенцы серо-коричневые сверху, коричневато-рыжие снизу, с тёмным ободком вокруг глаз.

Питание 
Во время кормления круглоносый плавунчик часто плавает маленьким быстрым кругом, образуя небольшой водоворот. Считается, что такое поведение помогает кормлению, поднимая пищу со дна мелководья. Птица проникает в центр водоворота своим клювом, ощипывая пойманных там мелких насекомых или ракообразных. Во время миграции некоторые стаи останавливаются в открытых водах в устье залива Фанди, чтобы найти пищу, взбудораженную приливами.

Размножение 
Как и у всех остальных видов плосконосых плавунчиков, типичные роли самки и самца в половом поведении инвертированы. Самки более крупные и яркоокрашенные, чем самцы. Самки завлекают самцов, конкурируют за территорию и агрессивно защищают гнездо и выбранного самца. Отложив яйца, они мигрируют на юг, оставляя самцов высиживать птенцов и заботиться о молодняке.

В гнезде на земле в болотистой местности обычно находится от трёх до семи яиц. Юные плавунчики самостоятельно кормятся и способны летать через 20 дней после рождения.

Почти всё время вне периода гнездования проводят в открытой воде. Эти птицы часто очень ручные и доверчивые.

Охрана вида 
Круглоносый плавунчик является одним из видов, которые охраняются .

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Круглоносый плавунчик

Плосконосые плавунчики
Объекты охоты
Животные, описанные в 1758 году
Птицы Северной Америки
Птицы Южной Америки
Птицы Евразии